Liga Narodów – nieistniejąca organizacja międzynarodowa działająca w XX wieku,
 Liga Narodów – organizacja międzynarodowa projektowana w XVII wieku,
 Liga Narodów – rozgrywki reprezentacji piłkarskich organizowane przez UEFA,
 Liga Narodów – rozgrywki reprezentacji piłkarskich organizowane przez CONCACAF,
 Liga Narodów w piłce siatkowej mężczyzn,
 Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet.